

Бауерс — місто, штат Делавер
 Бауерс — переписна місцевість, штат Пенсільванія